Johann Ludwig von Nassau-Wiesbaden-Idstein ist der Name folgender Personen:
* Johann Ludwig I. von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1567–1596), regierender Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Johann Ludwig I. (Nassau-Wiesbaden-Idstein)
 Johann Ludwig II. von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1596–1605), regierender Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Johann Ludwig II. (Nassau-Wiesbaden-Idstein)